Ма́ра (, , , , , ,  «кошмар»,  «призрак, привидение») — в славянской мифологии призрак, привидение. Персонаж низшей мифологии народов Европы. В европейской мифологии — злой дух, демон, садящийся по ночам на грудь и вызывающий дурные сны, сопровождающиеся удушьем под весом демона, отчего сами дурные сны также стали носить имя кошмара.

Представления славян 
В русском языке семантика лексемы мара наиболее близка к общему значению «призрак, привидение», где она обозначает слабо персонифицированное существо, которое невидимой пеленой покрывает людям глаза, затемняет им рассудок, чтобы сбить с дороги и завести в опасное место (волын.) или скрыть то, что находится перед глазами. Ср. украинское выражение «Блудить, як якась мара», русское выражение «Мара водит кого» — о необычном поведении кого-либо. Согласно поверьям украинцев, мара имеет смутный неясный облик, похожий на человеческий. Она пугает людей, появляясь ночью во дворе или перед окнами дома, может навредить здоровью человека, дыхнув или дунув в его сторону (курск.).

В ряде случаев персонажи, обозначаемые корнем *mar-, имеют тот же комплекс мифологических функций, что и змора: в польской традиции слово mara — синоним названий этого персонажа с корнем *mor- типа mora, zmora; в белорусской и украинской традиции мара — название персонажа, подобного польской зморе, который душит и мучает по ночам спящих людей, особенно юношей и девушек, наваливаясь на них.

В северо-западной русской и южно-русской традиции мара обозначает женский персонаж, подобный кикиморе. Мара обычно невидима, но может принимать вид женщины с длинными распущенными волосами, которые она расчёсывает, сидя на пряже. По другим сведениям мара — чёрное, косматое (олонец., тул.), а также страшное и растрёпанное существо (калуж.).

На Украине чучело Мары носили по улицам при встрече Весны на Авдотью Плющиху с пением веснянок (см. Марена).

См. также 

 Кошмар
 Сонный паралич
 Кикимора
 Марена (мифология)
 Мара (фильм)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духи
Нечистая сила в славянской мифологии
Средневековая мифология
Сон в фольклоре и литературе
Демоны
Болгарская мифология